Het ATP-toernooi van Manchester (officieel het Manchester Open) van 1993 vond plaats van 14 tot en met 20 juni in de Britse stad Manchester.De wedstrijden werden gespeeld op grasbanen van de Northern Lawn Tennis Club.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

ATP-toernooi van Manchester
Manchester